Proswirnin ist der Familienname folgender Personen:

 Dmytro Proswirnin (* 1967), ukrainischer Nordischer Kombinierer und Skispringer
 Oleksandr Proswirnin (1964–2010), ukrainischer Nordischer Kombinierer
 Sergei Gennadjewitsch Proswirnin (* 1970), russischer Sommerbiathlet